Lo Zekutsu dachi è una delle posizioni (dachi) che formano la base del karate Shotokan.

In questa posizione la gamba anteriore è flessa quasi a 90° mentre la posteriore è quasi completamente distesa all'indietro.

Il piede anteriore è in posizione parallela al senso di combattimento, mentre il piede posteriore ha un angolo di 45° verso l'esterno. Il peso del corpo grava anteriormente per il 70%, specialmente sulla gamba avanti.

Classica posizione di attacco, nell'allenamento viene usata anche per il Gedan-barai, la parata bassa da un attacco frontale di mae-geri (calcio frontale).

Nello Zekutsu dachi il baricentro del corpo viene mantenuto molto in basso, caratteristica classica dello stile Shotokan.

Karate